Иван Иванович Одоевский ( — ) — князь, генерал-поручик. Писатель и переводчик.

Биография 
Родился в семье президента Вотчинной коллегии Ивана Васильевича Одоевского и Прасковьи Ивановны Толстой, дочери графа Ивана Петровича Толстого.

Служил в лейб-гвардии Конном полку. В 1762 году наряду с другими офицерами Конногвардейского полка участвовал в дворцовом перевороте, в результате которого на престол взошла Екатерина II, за что  новая императрица пожаловала ему чин подпоручика.

 произведён в полковники за известие о победе и взятии крепости Кафы, а также за проявленное мужество и усердие во время кампании 1771 года будучи волонтёром в составе 2-й армии.

С  генерал-майор, а с  генерал-поручик.

Умер  в возрасте 64 лет. Был похоронен в московском Андрониковом монастыре.

Семья 
Был женат на троюродной племяннице Анастасии Ивановне Измайлове (1769—1807), дочери генерал-майора Ивана Ивановича Измайлова (1742—1806) и Евдокии Ивановны Одоевской.

От этого брака родились дети:

 Варвара (1790—1845), жена графа С. С. Ланского
 Иван (1792—1814), офицер кавалерии, участник Отечественной войны 1812 года

Имел внебрачного сына Ивана (1779 — до 1844), родоначальника дворян Евских, побочной ветви князей Одоевских.

Примечания

Литература 
 Сост. Г. А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. — СПб.: Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг, 1906. — Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. — С. 96.

Одоевские
Конногвардейцы
Генерал-поручики (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Похороненные в Андрониковом монастыре